Vordere Mühle ist 

 Vordere Mühle, ehemalige Mahlmühle in Großweidenmühle, Stadtteil St. Johannis, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Vordere Mühle, Betriebsteil am Westufer der Oker der Ölper Mühle im kreisfreien Braunschweig, Niedersachsen
 Vordere Mühle (Bremgarten), ehemalige Mahlmühle in Bremgarten, Bezirk Bremgarten, Kanton Aargau; siehe Kraftwerk Bremgarten-Bruggmühle#Vorgeschichte

Siehe auch:
 Vordermühle